Karliczek ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Karliczek (* 1971), deutsche Kauffrau und Politikerin (CDU), MdB
 Christina Karliczek (* 1977), niederländisch-deutsche Dokumentarfilmerin